Автоба́н () — автомобільний шлях.

Транспорт 
 Автобан — швидкісна автомагістраль в німецькомовних країнах (Німеччина, Австрія, Швейцарія, Люксембург)

Масова культура 
 «Autobahn» — альбом німецького музичного гурту Kraftwerk (1974) з однойменною заголовною композицією.